Ломная:

 Ломная (приток Ельцовой) — река в России, протекает в Томской области.
 Ломная (приток Малой Пиковки) — река в России, протекает в Томской области.